City Center w Warszawie – centrum handlowe w Warszawie
 Silesia City Center – centrum handlowe w Katowicach
 Poznań City Center – centrum handlowe w Poznaniu
 Bonarka City Center – centrum handlowe w Krakowie
 Polus City Center – centrum handlowe w Bratysławie
 City Center Sofia – centrum handlowe w Sofii
 One Tampa City Center – centrum handlowe w Tampie na Florydzie